Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sukadadi (Gedong Tataan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung
 Sukadadi (Arahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java